een andere naam voor de Bataven
 Batavi (Heidevolk), een album van de folkmetalband Heidevolk